

Musica
 Trombino – strumento musicale aerofono appartenente alla famiglia delle trombe
 Trombino – parte terminale del flauto traverso

Personaggi
 Trombino – personaggio della serie animata South Park
 Trombino – uno dei due personaggi protagonisti della serie televisiva Trombino e Pompadour

Altro
 Mark Trombino – produttore discografico statunitense
 Trombino – arma da cerimonia derivata dagli archibugi
 Trombino – altro nome dell'antenna a tromba